El Torneig de Metz 2022, oficialment conegut com a Moselle Open 2022, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de setembre del 2022 a Les Arènes de Metz, França.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022